Science Friction – singolo degli XTC del 1977 
 Science Friction – etichetta discografica